Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 278 dans le monde.

 Route fédérale 278 en Allemagne
 Interstate 278 aux États-Unis